Боровско́й — несуществующий ныне посёлок на территории Грязинского района Липецкой области.

Существовал ещё в начале XX века. Был основан переселенцами из села Казинка. Название — по бору, который его окружал.

Боровской располагался на берегу реки Матыры севернее посёлка Новая Жизнь. В ноябре 1929 году в нём создали колхоз «Свободный путь». Активное участие в этом принимали В. Н. Скороходов и К. Т. Зуев; последний стал его председателем. 19 марта 1930 года в лесу недалеко от Боровского кулаки убили учителя-комсомольца Скороходова. На месте его гибели установили памятный знак.

Посёлок просуществовал до середины 1970-х годов. Тогда здесь было решено создать Матырское водохранилище, поэтому Боровской снесли и позже, в 1976 году, затопили.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Грязинского района